MUA kan syfta på

MUA – Message User Agent, ett annat namn för e-postprogram
MUA – en fackförening i Australien, se Maritime Union of Australia